Санта Рита де Абахо има више значења:

 Санта Рита де Абахо (Ел Љано), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Санта Рита де Абахо (Бадирагвато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику